Sevenig ist der Name folgender Ortsgemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz:

 Sevenig bei Neuerburg
 Sevenig (Our)
Siehe auch:
 Sevenich